Францфельд — название населённых пунктов:

Сербия 

 Францфельд — до 1946 г. название города Качарево в  Южно-Банатском округе автономног края Воеводина.

Украина 

Францфельд — до 1945 г. название села Надлиманское в Овидиопольском районе Одесской области.